Вигант () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вигант, Кирилл Александрович (1898—1987) — советский авиационный конструктор и организатор производства.
 Вигант, Рой — канадский радиоинженер и изобретатель.
 Примечания